Tușnad poate fi:

 Tușnad, sat în județul Harghita, Transilvania, România
 Comuna Tușnad, comună în județul Harghita
 Băile Tușnad, oraș în județul Harghita, Transilvania, România
 Râul Tușnad, curs de apă, afluent al râului Olt
 Tușnad, companie hotelieră din Băile Tușnad
 Apemin Tușnad, companie producătoare de ape minerale și băuturi răcoritoare din România